Ratio (lateinisch für „Berechnung, Erwägung, Vernunft“) steht für:

 Quotient, das Verhältnis zweier Zahlen
 Vernunft, ein durch Denken bestimmtes geistiges menschliches Vermögen zur Erkenntnis
 Ratio (Handelsunternehmen), ein Handels- und Dienstleistungsunternehmen
 eine Auswahlfunktion eines Kompressors in der Tontechnik, siehe Kompressor (Signalverarbeitung)
 Kehrwert des Bezugsverhältnisses bei Optionsscheinen

Siehe auch:
 Ratio legis (Hauptgedanke einer Rechtsnorm)
 Ultima Ratio (letzter Lösungsweg)